Соревнования по боксу в весовой категории до 81 килограммов среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проводились с 30 июля по 12 августа. В них приняли участие 26 спортсменов из 26 стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир32
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=330
|RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Ихаб аль Матбули|JOR|2012|летних}} |RD1-score03=19
|RD1-team04= |RD1-score04=7
|RD1-team05= |RD1-score05=14
|RD1-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Ямагути Фалкан|BRA|2012|летних}} |RD1-score06=15
|RD1-team07= |RD1-score07=8
|RD1-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Мэн Фаньлун|CHN|2012|летних}} |RD1-score08=17
|RD1-team11={{СпортсменОИ флаг 2||TUN|2012|летних}} |RD1-score11=16
|RD1-team12= |RD1-score12=8
|RD1-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Дэмьен Хупер|AUS|2012|летних}} |RD1-score13=13
|RD1-team14= |RD1-score14=11
|RD1-team19={{СпортсменОИ флаг 2|Карлос Гонгора|ECU|2012|летних}} |RD1-score19=9
|RD1-team20= |RD1-score20=8
|RD1-team21= |RD1-score21=10
|RD1-team22={{СпортсменОИ флаг 2|Эхсан Рузбахани|IRI|2012|летних}} |RD1-score22=12
|RD1-team25={{СпортсменОИ флаг 2|Александр Гвоздик|UKR|2012|летних}} |RD1-score25=18
|RD1-team26= |RD1-score26=10
|RD1-team27= |RD1-score27=11
|RD1-team28={{СпортсменОИ флаг 2|Осмар Браво|NCA|2012|летних}} |RD1-score28=16
|RD1-team29= |RD1-score29=6
|RD1-team30={{СпортсменОИ флаг 2|Энрико Кёллинг|GER|2012|летних}} |RD1-score30=15
|RD2-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Хулио Сесар ла Крус|CUB|2012|летних}}|RD2-score01=25
|RD2-team02= |RD2-score02=8
|RD2-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Ямагути Фалкан|BRA|2012|летних}} |RD2-score03=17+
|RD2-team04= |RD2-score04=17
|RD2-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Эльшод Расулов|UZB|2012|летних}} |RD2-score05=13
|RD2-team06= |RD2-score06=6
|RD2-team07= |RD2-score07=11
|RD2-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Егор Мехонцев|RUS|2012|летних}} |RD2-score08=19
|RD2-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Адильбек Ниязымбетов|KAZ|2012|летних}} |RD2-score09=13
|RD2-team10= |RD2-score10=5
|RD2-team11={{СпортсменОИ флаг 2|Эхсан Рузбахани|IRI|2012|летних}} |RD2-score11=18
|RD2-team12= |RD2-score12=12
|RD2-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Александр Гвоздик|UKR|2012|летних}} |RD2-score13=18
|RD2-team14= |RD2-score14=6
|RD2-team15= |RD2-score15=9
|RD2-team16={{СпортсменОИ флаг 2|Абдельхафид Беншабла|ALG|2012|летних}} |RD2-score16=12
|RD3-team01= |RD3-score01=15
|RD3-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Ямагути Фалкан|BRA|2012|летних}} |RD3-score02=18
|RD3-team03= |RD3-score03=15
|RD3-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Егор Мехонцев|RUS|2012|летних}} |RD3-score04=19
|RD3-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Адильбек Ниязымбетов|KAZ|2012|летних}} |RD3-score05=13
|RD3-team06= |RD3-score06=10
|RD3-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Александр Гвоздик|UKR|2012|летних}} |RD3-score07=19
|RD3-team08= |RD3-score08=17
|RD4-team01= |RD4-score01=11
|RD4-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Егор Мехонцев|RUS|2012|летних}} |RD4-score02=23
|RD4-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Адильбек Ниязымбетов|KAZ|2012|летних}} |RD4-score03=13+
|RD4-team04= |RD4-score04=13
|RD5-team01=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012